Плесовских — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плесовских, Владимир Иванович (1930—1985) — журналист, редактор, общественный деятель Ханты-Мансийского национального округа, исследователь культуры и религии народов ханты и манси.
 Плесовских, Иван Сергеевич (род. 1988) — российский биатлонист.
 Плесовских, Константин Антипович (1920—2004) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Плесовских, Юрий Гертурович (род. 1962) — ректор Хабаровского государственного университета экономики и права с 2012 года.

Примечания